American III: Solitary Man — 85-ый студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша, изданный в 2000 году. Третий альбом серии American Recordings, получившей своё название от одноимённого лейбла звукозаписи. За American III: Solitary Man музыкант получил Грэмми в номинации «лучшее мужское кантри исполнение». Также альбом занял 62 место в списке «100 лучших альбомов 2000-х» по версии журнала Rolling Stone.

Об альбоме 
В период между Unchained и American III: Solitary Man здоровье Джонни Кэша ухудшилось из-за множества заболеваний, в частности, пневмонии. Этим альбомом музыкант дал ответ своим болезням, исполнив такие песни как «I Won’t Back Down» («Я не отступлю») Тома Петти и «One» («Одна») группы U2. Другими удачными песнями на American III стали «The Mercy Seat» («Трон милосердия») Ника Кейва и, собственно, «Solitary Man» («Одинокий человек») Нила Даймонда, за исполнение которой Джонни получил «Грэмми». Несмотря на посредственные отзывы от таких изданий, как LA Weekly и Rolling Stone, American III имеет рейтинг 80 из 100 на сайте Metacritic, что указывает на «всеобщее признание».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs 

Альбомы 2000 года
Альбомы Джонни Кэша
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы American Recordings
Альбомы-сиквелы